

Островонси — село в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Островонси — село в гміні Барвіце Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства